Ministério da Cultura (Brasil), órgão do governo brasileiro cujo acrônimo é MinC
 Carlos Minc, político brasileiro

Desambiguação